Особи:

 Адольф Гітлер
 Клара Гітлер
 Алоїс Гітлер
 Гайнц Гітлер
 Семен Гітлер

Фільми:

 Гітлер капут!

Див. також 
 Володимир Путін